

Sigle 
CAAC est un sigle qui désigne :
 Civil Aviation Administration of China. Il s'agit de l'administration de l'aviation civile de Chine,
 Contemporary African Art Collection, collection d'art africain.

Autre 
Caac est une langue Kanak.

Caac est aussi un réseau d'enseignement catholique a Paris.

Notes et références